Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1977-1978 è stato il 1º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 10 squadre che vide la vittoria finale dell'Unión Chile.

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Voci correlate 
 Primera División 1977-1978 (Spagna)
 Segunda División 1977-1978 (Spagna)
 Segunda División B 1977-1978
 Coppa del Re 1977-1978

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1977
Calcio nel 1978